Jiří Šimáně může být:

 Jiří Šimáně (skaut) (1926–1975) – český pedagog a skaut
 Jiří Šimáně (podnikatel) (* 1949) – český podnikatel